Modrák může být:

 modrající hřib – skupina hřibovitých hub
 diazotypie – fotografický proces a typ reprodukce papírových předloh

příjmení
 Modrák (příjmení)

množné číslo
 modráky – výraz pro montérky